koziorożec – zwierzę krętorogie z rodzaju Capra:
 koziorożec abisyński (Capra walie)
 koziorożec alpejski (Capra ibex ibex)
 koziorożec kaukaski (Capra caucasica)
 koziorożec nubijski (Capra ibex nubiana)
 koziorożec pirenejski (Capra pyrenaica)
 koziorożec syberyjski (Capra ibex sibirica)
 koziorożec wschodniokaukaski (Capra cylindricornis)
 Koziorożec – gwiazdozbiór
 Koziorożec – jeden z astrologicznych znaków zodiaku
 Koziorożec – belgijska seria komiksowa